Fiat Tipo kan henvise til to forskellige bilmodeller fra Fiat:
 Fiat Tipo (type 160), bygget mellem 1988 og 1995
 Fiat Tipo (type 356), bygget siden 2016